Маан:
 МААН — Международная ассоциация академий наук
 Маан — абхазский род
 Маан — мухафаза в Иордании
 Маан — город в Иордании
 Мааны — известная семья друзских феодалов в Сирии и Ливане
 Маан, Кац Бежанович (1766—1864/66) — генерал-майор, общественно-политический деятель Абхазского княжества второй половины XIX века.